Effet tunnel peut faire référence à :
 effet tunnel, en physique quantique, désignant la propriété que possède un objet quantique de franchir une barrière de potentiel,et les articles liés ;
 microscope à effet tunnel ;
 diode à effet tunnel ;
 magnétorésistance à effet tunnel ;
 transistor à effet tunnel ;
 effet tunnel, en psychologie de conduite automobile, désignant le ralentissement de la circulation lorsque les conducteurs se retrouvent entre deux barrières verticales ;
 effet tunnel, en géographie, désignant la situation dans laquelle se trouve un espace traversé par un axe de transport ;
 effet tunnel, en gestion de projet, décrivant la situation d'un projet qui donne peu de visibilité sur son avancement.